Laarbeek (gemeente), een gemeente in de provincie Noord-Brabant
Laarbeek (Grimbergen/Zemst), een beek in de gemeenten Grimbergen en Zemst, Vlaams-Brabant
Laarbeek (Lennik), een beek in Lennik, Vlaams-Brabant
Laarbeek (Zwijndrecht), een beek in de gemeente Zwijndrecht, Antwerpen